Línea 508 puede referirse a:

 Línea 508 de colectivos de La Plata.
 Línea 508 de autobuses de Santiago.
 Línea 508 de autobuses de Lima.